Ornithoica är ett släkte av tvåvingar. Ornithoica ingår i familjen lusflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Lusflugor
Ornithoica